Skakfeber () er en sovjetisk film fra 1925 af Vsevolod Pudovkin og Nikolaj Sjpikovskij.

Medvirkende 
 José Raúl Capablanca
 Vladimir Fogel
 Anna Zemtsova
 Natalja Glan
 Zakhar Darevskij

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1925
Stumfilm fra Sovjetunionen
Komediefilm fra Sovjetunionen